Unryū (  „Wolkendrache“) steht für:

 Unryū (Schiff, 1943), ein Flugzeugträger der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1944)
 Unryū  (SS-502), ein U-Boot der Sōryū-Klasse der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, seit 2010
 Unryū-Klasse, Klasse von Flugzeugträgern der Kaiserlich Japanischen Marine (1944–1945)